Сьрем:

 Сьрем — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Сьремский повят.
 Сьрем — гмина (волость) в Польше, входит в Сьремский повят, Великопольское воеводство.